Sebastián Coria puede referirse a:

 Sebastián Coria, guitarrista argentino; o
 Carlos Sebastián Coria, futbolista argentino.